

Geografia
 Regno Unito
 Winston – parrocchia civile del Durham
 Winston – parrocchia civile del Suffolk
 Stati Uniti d'America
 Winston – census-designated place della Contea di Polk, Florida
 Winston – villaggio della Contea di Daviess, Missouri
 Winston – census-designated place della Contea di Broadwater, Montana
 Winston – census-designated place della Contea di Sierra, Nuovo Messico
 Winston – città della Contea di Douglas, Oregon
 Winston-Salem – capoluogo della Contea di Forsyth, Carolina del Nord

Onomastica
 Winston – nome proprio di persona inglese maschile

Altro
 Winston – marca di sigarette
 Winston – cortometraggio di animazione del 2014